Platón (Kr. e. 427 – Kr. e. 347) ókori görög filozófus
 Szent Platón (735 körül – 814) középkori görög szerzetes